A 2019-es szezon volt a második szezonja a TCR Európa-kupa sorozatnak. Az egyéni címvédő Mikel Azcona a túraautó-világkupa mezőnyében szerepelt a PWR Racing csapatában – akárcsak az Európa-kupa versenyein, úgy a világkupán is egy Cuprával –, a 2018-as évad győztes csapata, a KCMG szintén feljebb lépett a WTCR mezőnyébe, fiatal magyar pilótájának Tassi Attilának lehetőséget adva. Ismét több TCR-bajnokság szerepelt az adott hétvégéken, a szezon során a TCR Benelux, a TCR UK és az újonnan induló TCR kelet-európai kupával, valamint a TCR Iberico sorozattal is volt közös forduló.

A szériában debütált a Renault, méghozzá a Mégane RS TCR modellel, a Wolf-Power Racing valamint a Vuković Motorsport csapatai készítették fel a versenyhétvégék során a két autót.

Az évad egyéni bajnoki címét Josh Files szerezte meg 352 pontot gyűjtve, a csapatok pontversenyében az olasz Target Competition gyűjtötte a legtöbb egységet. a BeNeLux egyén kiírását Julien Briché nyerte 311 ponttal.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár 
A tervezett versenynaptárat 2018. december 5-én hozták nyilvánosságra.

Szabályváltozások
Változik a széria pontrendszere, ettől a szezontól kezdve az első 15 versenyző jogosult pontszerzésre, az alábbi rendszer szerint:

Nagydíjak

Eredmények

Pontrendszer

Versenyzők 

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Csapatok 

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

TCR BeNeLux versenyzők

TCR BeNeLux csapatok 

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Kelet-európai kupa

Jegyzetek 

Európa